Juniorverdensmesterskabet i ishockey er en turnering der afholdes årligt og som arrangeres af IIHF. Mesterskabet er for mandlige landshold med spillere under 20 år. Turneringen starter normalt i slutningen af december og løber til begyndelsen af januar. På trods af at turneringen således spænder over to kalenderår bærer den enkelte turnering kun navn efter det år hvori finalen spilles. Siden slutspillet indførtes i 1996, afsluttes gruppespillet den 31. december, og slutspilskampene begynder den 1. januar.

Turneringen nyder stor årvågenhed i sportens moderland Canada hvor kampene ofte trækker fulde huse i arenaer med op mod 20.000 tilskuere og ses af millioner på tv. Således blev stort set alle tilgængelige billetter til turneringen i 2009 der afholdtes i Canada revet væk på under en time. Men også i Europa følges turneringen med stigende interesse og turneringen i 2008 blev således transmitteret på bl.a. Eurosport, ligesom finalen satte seerrekord på den svenske tv-station SVT24.

I forbindelse med turneringens omlægning i 1996 udvidedes antallet af hold i den øverste division fra 8 til 10. I sin nuværende udgave er de 10 hold i den øverste division inddelt i to indledende grupper med fem hold i hver.

Der afholdes også årlige VM-turneringer for lavere rangerende hold med op- og nedrykning mellem de forskellige divisioner.

Mesterskaber og medaljevindere

Medaljetabel 1977-2017

Placeringer

1977-92 

De to første år afvikledes der kun en mesterskabsturnering for de otte bedste hold. Ved junior-VM i 1979 blev mesterskabet udvidet med et B-VM for yderligere otte hold, og samtidig indførtes op- og nedrykning mellem A- og B-VM. I 1983 blev VM-hierarkiet yderligere udvidet med et C-VM.

1993-2017 

I 1993 eksploderede antallet af hold efter Jugoslavien og Sovjetunionens opløsning, og der blev derfor spillet en separat kvalifikationsturnering for de nye hold om den sidste plads ved C-VM.

Dansk deltagelse 

Danmarks U20-landshold har deltaget i junior-VM-turneringerne siden 1979 og deltog for første gang blandt de 10 hold i den øverste division ved junior-VM i 2008. Her rykkede man imidlertid ned igen efter at have tabt alle sine kampe. Mandskabet vendte tilbage til det fornemste niveau ved junior-VM i 2012, hvor det igen tabte alle sine kampe og dermed atter rykkede ned, men hvor det formåede at presse kampene mod Schweiz og Letland ud i forlænget spilletid.

Tre år senere gjorde holdet igen comeback på øverste hylde, da mesterskabet i 2015 blev afholdt i Canada. Ved denne lejlighed lykkedes det for første gang for det danske hold (med bl.a. Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand i truppen) at vinde en kamp, da Schweiz besejredes i den indledende runde med 4-3 efter straffeslagskonkurrence. Det blev ydermere til to respektable nederlag på 2-3 efter straffeslagskonkurrence mod Rusland og 3-4 efter forlænget spilletid mod Tjekkiet i den indledende runde, inden holdet i kvartfinalen tabte med 0-8 til de senere mestre fra Canada. Det betød samtidig, at holdet for første gang undgik nedrykning fra den øverste division og dermed sikrede sig en plads ved 2016-mesterskabet i Helsinki.

Året efter lykkedes det igen for danskerne at besejre Schweiz i den indledende runde – denne gang med 2-1 i ordinær spilletid. Det var nok til endnu en gang at kvalificere sig til kvartfinalerne, hvor holdet tabte 4-3 til Rusland efter forlænget spilletid. Danmark førte ellers kampen med 3-2 indtil 44 sekunder før tid, hvor Vladislav Kamenjev udlignede den danske føring. Og i den forlængede spilletid afgjorde samme Kamenjev kampen med sin scoring til 4-3. Holdet undgik dermed nedrykning fra den øverste division for andet år i træk kvalificerede sig til junior-VM 2017 i Canada.

Ved junior-VM 2017 formåede holdet for første gang at vinde to kampe i den indlende runde, 3-2 over Finland og 3-2 over Tjekkiet, hvilket var nok til at slutte på andenpladsen i puljen. I kvartfinalen blev holdet for andet år i træk besejret af Rusland, men resultaterne betød, at danskerne endte på den hidtil bedste samlede rangering ved mesterskabet, idet holdet besatte femtepladsen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation

Noter 

 
Etableret i 1976